La FIBA Europe Cup 2004-2005 fu la 3ª edizione della FIBA EuroCup Challenge. La vittoria finale fu ad appannaggio dei romeni dell'Asesoft Ploiești sui russi del Lokomotiv Rostov.

Squadre partecipanti

Risultati

Conference North

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Quarti di finale

Final four

Conference South

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Quarti di finale

Final four

Conference West-Central

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Quarti di finale

Final four

Quarti di finale

Final four

Squadra vincitrice

Voci correlate
Euroleague Basketball 2004-2005
ULEB Cup 2004-2005
FIBA Europe League 2004-2005
ABA Liga 2004-2005
Baltic Basketball League 2004-2005

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2004
Pallacanestro nel 2005
FIBA EuroCup Challenge